6-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и мотострелковые полки 
 Финляндский 6-й стрелковый полк